When Knights Were Bold – film del 1908 diretto da Wallace McCutcheon
 When Knights Were Bold – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 When Knights Were Bold – film del 1915 diretto da W.L. Glacken
 When Knights Were Bold – film del 1916 diretto da Maurice Elvey
 When Knights Were Bold – film del 1929 diretto da Tim Whelan
 When Knights Were Bold – film del 1936 diretto da Jack Raymond
 When Knights Were Bold – film del 1941 diretto da Volney White